Bereg steht für
Komitat Bereg, Ungarn
 Bereg, A-222, Selbstfahrlafette der Küstenwache